Орле се може односити на:

 Орле (општина), насеље и седиште истоимене општине у Загребачкој жупанији, Хрватска
 Орле (Новаци), насеље у општини Новаци, Пелагонијски регион, Северна Македонија